Ambato kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Ambato, kommun, Catamarca,

Ecuador 

 Ambato, stad, Tungurahua,

Madagaskar 

 Ambato Boeny, ort, Boenyregionen, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Madagaskarförgreningar